Dorysarthrus är ett släkte av insekter. Dorysarthrus ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Dorysarthrus